Peugeot 301 steht für folgende Automobilmodelle:

 Peugeot 301 (1932)
 Peugeot 301 (2012)